Vientre de alquiler puede referirse a:

 Vientre de alquiler, práctica por la que una mujer gesta un hijo para otra persona o pareja.
 Vientre de alquiler, término para describir a políticos que se unen a un partido u organización solo para beneficio personal.
 Vientre de alquiler, telenovela brasileña emitida entre 1990 y 1991.